Monasterio de Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monasterio de Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Monasterio de Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar